Colombaie ima više značenja:
 Colombaie, Firenze
 Colombaie, Piacenza